Эндре Ботка (; 25 августа 1994, Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист, защитник клуба «Ференцварош» и сборной Венгрии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 
Ботка — воспитанник клубов «Гонвед». 11 мая 2014 года в матче против «Дьёр» он дебютировал в чемпионате Венгрии. Летом того же года Ботка для получения игровой практики был арендован клубом Кечкемет. 27 июля в матче против «Ференцвароша» он дебютировал за новую команду. 4 октября в поединке против «Пакш» Эндре забил свой первый гол за «Кечкемет». По окончании аренды Ботка вернулся в «Гонвед». 2 августа 2015 в поединке против «Дебрецена» Эндре забил свой первый гол за клуб.

В начале 2017 года Ботка перешёл в «Ференцварош». 18 февраля в матче против «Дебрецена» он дебютировал за новую команду. 7 июня 2020 года в поединке против «Диошдьёра» Эндре забил свой первый гол за «Ференцварош». В составе клуба он трижды стал чемпионом Венгрии и завоевал национальный кубок.

Международная карьера 
15 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Швеции Ботка дебютировал за сборную Венгрии. В 2021 году Эндре принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против Португалии, Франции и Германии. 8 сентября того же года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Андорры Эндре забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Венгрии

Достижения 

Командные

 «Ференцварош»
 Победитель чемпионата Венгрии (3) — 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Кубка Венгрии — 2016/2017

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Кечкемет»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Ференцварош»